Le Studio peut avoir plusieurs significations :
 Le Studio est une émission de télévision diffusée sur Canal Famille en 1995-1998.
 Le Studio était un studio d'enregistrement situé à Morin-Heights au Québec, Canada.

Voir aussi